Кондотье́ры (от  — командир наёмников) — в Италии XIV—XVI веков руководители военных отрядов (компаний), находившихся на службе у городов-коммун и государей, и состоявших в основном из иностранцев. 

Каждый отряд группировался вокруг кондотьера, который созывал и распускал отряд по своему усмотрению, заключал договоры (кондотты) на ведение военных операций, получал деньги ( — «плата», см. солдат) и расплачивался с наёмниками (солдатами). Случалось, что кондотьеры захватывали власть в городах, основывая синьории. В рядах кондотьеров было немало авантюристов. 

Истории известны случаи, когда кондотьеры после получения платы за свою работу переходили из одного воюющего лагеря в другой и шантажировали своих нанимателей.

Знаменитые кондотьеры 

 

 Вителлоццо Вителли
 Вернер фон Урслинген
 Федериго да Монтефельтро
 Альберто да Джуссано
 Бартоломео Коллеоне
 Муцио Аттендоло
 Франческо Сфорца
 Филиппо Сколари
 Каструччио Кастракани
 Сиджизмондо Малатеста
 Чезаре Борджиа
 Микелетто Корелья
 Алессандро Сфорца
 Никколо Пиччинино
 Браччо да Монтоне
 Джон Хоквуд
 Альберико да Барбиано
 Раймондо ди Кардона
 Франческо да Карманьола
 Эразмо да Нарни
 Этторе Фьерамоска
 Просперо Колонна
 Маркантонио Колонна
 Фернандо д'Авалос
 Джованни делле Банде Нере
 Рожер де Флор
 Бартоломео д’Альвиано
 Джан Джакомо Тривульцио

История

См. также 
 Ландскнехт
 Швейцарская гвардия
 Флорентийская республика
 Сиенская республика

Примечания

Литература 
 Агапеев А. П. «Опыт истории развития стратегии и тактики наемных и постоянных армий новых государств». , 1902 год.
 
 Разыграев А. В., Итальянские кондотьеры XIV—XV веков. «Сержант», № 4, 1997.

Ссылки 

 
 Свечин А. А. Эволюция военного искусства. Том I. Глава 7. Наёмные армии. Публикация на сайте «Военная литература».

 

Культура Средневековья
 
История Флоренции
военная история Италии
Военные формирования и подразделения Средневековья